Beautiful Maladies, или Beautiful Maladies: The Island Years — сборник автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный 1998 году. Название Beautiful Maladies («прекрасные недуги») является игрой слов: по произношению maladies («недуги») созвучно слову melodies («мелодии»).

Об альбоме 
Beautiful Maladies охватывает одиннадцатилетнее творчество Уэйтса периода Island Records до перехода на ANTI- Records: в первую очередь экспериментальную музыкальную трилогию Swordfishtrombones, Rain Dogs и Franks Wild Years, а также Bone Machine, The Black Rider и концертный Big Time. Кроме того на сборнике кратко представлен написанный певцом саундтрек к фильму Джима Джармуша Ночь на Земле. Трек-лист Beautiful Maladies Том составил лично.

Список композиций

Ссылки 
 Альбом сайте Discogs 

Сборники 1998 года
Альбомы Тома Уэйтса
Сборники на английском языке